Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров — соревнование среди юниоров, проводящееся Международной Ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Проводится раз в два года, начиная с 1986 года. К участию допускаются спортсмены не старше 19 лет.

Чемпионаты

Ссылки 
 Список победителей
 Медальный зачет последних чемпионатов